Der 10. Golfpokal fand vom 21. Februar bis zum 9. März 1990 in Kuwait statt. Alle Spiele wurden im Al-Sadaqua Walsalam Stadion (dt.: Freundschafts- und Friedensstadion) ausgetragen.

Saudi-Arabien weigerte sich am Turnier teilzunehmen. Als Begründung nannte man die Verärgerung über das Logo des Turniers. Die im Logo dargestellten Pferde waren nach saudischer Ansicht eine Anspielung auf die Schlacht von Jahra aus dem Jahre 1919. Bei dieser Schlacht hatten sich Kuwaitis gegenüber Saudis behauptet. Der Irak zog sich während des Turniers zurück, weil er sich über eine Schiedsrichterentscheidung im Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate geärgert hatte.

Sieger des Turniers wurde Gastgeber Kuwait.

Erklärung 
Der Golfpokal (arab. Ka's al-Chalidsch) ist ein Fußballturnier und findet seit 1970 in der Regel alle zwei Jahre statt. Teilnehmer sind die Fußballnationalmannschaften der Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrats, Jemen (Beitrittskandidat des GCC) und Irak, wobei der Irak zwischen 1992 und 2004 vom Turnier ausgeschlossen war.

Modus 
Die fünf Mannschaften spielten jeder gegen jeden in einer Gruppe gegeneinander. Der Sieger der Gruppe war der Sieger des Golfpokals.

Spiele 

|}

|}

Weblinks 
 Offizielle Homepage (arabisch)
 RSSSF Webpage

Einzelnachweise 

1990
Fußballveranstaltung 1990
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)
Fußball (Kuwait)